Le prophète Zoroastre est un personnage religieux important qui aurait vécu entre l'an -1000 et l'an -400 selon la mythologie perse, vivant en -588 selon le Būndahišn, un texte important du zoroastrisme.

Œuvres 
 Zoroastre est une tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau sur un livret de Louis de Cahusac créée le .
 Ainsi parlait Zarathoustra est une œuvre du philosophe Friedrich Nietzsche dans laquelle le prophète Zarathoustra annonce la mort de Dieu et souligne par une multitude de discours l'opportunité que celle-ci lègue à l'humanité, soit la possibilité pour l'humain de se surpasser, évoluer vers le surhumain.

Musique 
 Zoroaster est un album du groupe de stoner metal Acid King sorti en 1995.
  est un groupe de sludge metal originaire d'Atlanta, Géorgie.

Autres 
 Zoroaster est un genre d'étoiles de mer de la famille des Zoroasteridae.

Voir aussi